Donna Lee (hockey), Amerikaans hockeyspeelster
Donna Lee (Charly Parker), bebop jazz-standard van Charly Parker
Donna Lee (Braxton), muziekalbum van Anthony Braxton